Kevin Evans (cricketspeler) (1963), Engels voormalig cricketspeler
 Kevin Evans (ijshockeyer) (1965), Canadees voormalig ijshockeyer
 Kevin Evans (wielrenner) (1978), Zuid-Afrikaans voormalig wielrenner
 Kevin Evans (bokser)
 Kevin Evans (boogschutter)